O Estádio Municipal Archangelo Brega é um estádio de futebol localizado na cidade de Lençóis Paulista, no estado de São Paulo, pertence à prefeitura municipal e tem capacidade para 5.242 pessoas.

Ver também 
 Lista de estádios de futebol de São Paulo

Archangelo Brega
Esporte de Lençóis Paulista